Vasili Kuznetsov puede referirse a:

 Vasili Kuznetsov (1901-1990), político soviético. Ejerció interinamente durante tres periodos el cargo de Presidente del Presídium del Sóviet Supremo de la URSS (Jefe de Estado). 
 Vasili Kuznetsov (1932-2001), atleta soviético especializado en la prueba de decatlón, en la que consiguió ser campeón europeo en 1954 y medallista de bronce olímpico en 1960
 Vasili Kuznetsov (1898-1964), líder militar soviético que combatió durante la Segunda Guerra Mundial y alcanzó el grado de coronel general (1943).